Блайнд Бой Фуллер (, наст. имя: Fulton Allen, 10 июля 1907 — 13 февраля 1941) — американский блюзовый  и . В 2004 году был включён в Зал славы блюза.

Примечания

Ссылки 
 Блайнд Бой Фуллер  на сайте AllMusic
 Blind Boy Fuller: discographie complète — La Gazette de Greenwood
  (ноты)

Исполнители Decca Records
Исполнители Vocalion Records

Слепые музыканты
Певцы и певицы XX века
Блюзовые певцы и певицы США
Блюзовые гитаристы США
Члены Зала славы блюза
Слепые певцы и певицы